Tabanelli ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Tabanelli (* 1961), italienischer Rollstuhlcurler
 Paolo Tabanelli (1915–2000), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Pedro Tabanelli (1885–1956), argentinischer Opernsänger (Tenor)